

Premiação

Ligações externas
 

2005
Futebol de 2005 no Brasil